

Patronyme 

 Ernst Nolte (1923–2016), historien et philosophe allemand ;
 Charles Nolte (1923–2010), acteur américain ;
 Monique Nolte, réalisatrice et scénariste néerlandaise
 Nick Nolte (1941–), acteur américain ;
 Claudia Nolte (1966–), femme politique allemande.